Venom () — второй студийный альбом российской метал-группы Stardown, вышедший в 2011 году на лейбле Mazzar Records. Работа над альбомом продолжалась более 3 лет. Концепция альбома — загрязнение человеком природы, экологические бедствия и их последствия, о чем немного иронично говорит надпись в буклете «VENOM is dedicated to all humans of the Earth» (альбом посвящен всем людям планеты Земля). Автором всей лирики и концепта альбома является вокалист/гитарист Ардентис. При записи альбома не было использовано семплов и клавишных.

История 
Stardown продолжили сотрудничество с продюсером Джейкоб Хэнсен, известному по работе с Volbeat, Raunchy, Destruction, Amaranthe, Pestilence, Amatory и др., с которым группа уже работала над дебютным альбомом «Insi Deus». Также продюсером выступил Ардентис. Перед запланированной записью, осенью 2008 года, из Stardown официально уходят Даниил Светлов (Amatory) и Алекс Павлов (Amatory), а затем и басист Стас Рождественский (Korea). Фактически Ардентис остался один в составе, но все равно решил начать запись новых песен. Изначально для записи секции ударных приглашали Яна Юрина (Forth Dimention, Perimeter), но он отказался, сославшись на нехватку времени. Ардентис связался с несколькими западными барабанщиками, среди которых был швед Рикард Эвенсенд (Chimaira, Therion), который заинтересовался и впоследствии дал согласие на участие в проекте. В декабре 2008 года он записал все барабанные партии для альбома на студии Electric Factory, Австралия. С начала 2009 года Ардентис вплотную занялся записью гитар, заручившись поддержкой Алекса, который участвовал в записи уже как сессионный гитарист. Бас-гитару для альбома начал писать Никита Симонов (Слот), но, из-за занятости в своей основной группе, он записал лишь несколько треков, среди которых были синглы «Angel» и «Lies», которые не вошли в альбом. Ардентис в итоге сам записал все партии бас-гитары в альбоме, для которого это был первый подобный опыт. Сведение альбома было запланировано на ноябрь 2009 года, но к тому моменту запись вокала только началась. Джейкоб вошёл в непростую ситуацию, и соглашается подождать, когда лирика и все вокальные партии будут готовы, и только в декабре 2010 года он приступил к сведению «Venom» на своей студии Hansen Studios, в Дании.

Выход альбома был отложен из-за временных финансовых трудностей выпускающего лейбла Mazzar. В поддержку альбома вышло 3 сингла «Wake Up», «Earth Venomous» и «Pray For Nothing». 1 июля выходит в свет второй альбом «Venom», Алекс официально возвращается в состав Stardown.

Через год после выпуска альбома группа выложила инструментальные демо-версии песен «Venom Demos», в том виде, в котором они задумывались на этапе пре-продакшна в 2008 году.

Оформление 
Над обложкой и оформлением альбома работал Ардентис. В качестве обложки была использована несколько измененная работа «Kingdom». Автором этой работы является Марсела Боливар. Альбом вышел в виде digipak ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Издание дополнялось плакатом и гитарным медиатором Stardown. Каждая копия альбома пронумерована вручную.

Список композиций

В записи участвовали 
 Ardentis — вокал, гитара, бас-гитара, продюсер, бэк-вокал на «Pray For Nothing»
 Alex Pavlov (Amatory) — гитара, со-продюсер, бэк-вокал на «Pray For Nothing», гитарное соло на «Dangerous»
 Richard Evensand (Chimaira) — барабаны
 Jacob Hansen — продюсер, сведение, мастеринг, гитарное соло на «Omnisilence»
 Jeppe Andersson — сведение

Прочие участники 
 Денис Животовский (Amatory) — бэк-вокал в «Pray For Nothing»
 Слава Соколов (The Wheels Of Sorrow) — бэк-вокал в «Pray For Nothing»
 Steve Smith (Nevermore) — гитарное соло в «Embrace This Beauty»

Примечания

Ссылки 
 Ардентис и Алекс: интервью журналу Dark City № 64, 2011 год, стр. 52 (А. Кузовлев)
 Сингл "Lies
 Сингл «Angel»

Альбомы грув-метала
Альбомы России